УСЭТ-80 (Универсальная Самонаводящаяся Электрическая Торпеда) — советская 533-мм самонаводящаяся электрическая торпеда подводных лодок. 
Главный конструктор А. В. Сергеев, ЦНИИ «Гидроприбор». Принята на вооружение в 1980 году. Производилась на заводе «Дастан» в Киргизии.

Характеристики 
 Калибр: 533 мм
 Длина: 7,9 м
 Масса: 2000 кг
 Масса БЧ: 200—300 кг
 Дальность хода: 18 км
 Скорость хода: 45 узлов
 Максимальная глубина поражения цели: 1000 м.
 Энергетическая установка: серебряно-магниевая батарея, активируемая морской водой.
 Система наведения: двухканальная по активно-пассивному акустическому каналу и каналу наведения по кильватерному следу корабля. Для обнаружения кильватерного следа используется рассеивание акустических волн на взвешенных пузырьках воздуха.

Стоимость: 30 млн рублей в ценах 2008 года.

См. также 
 УГСТ
 Mark-48

Ссылки 
 Торпеда «Физик»: скрытная и смертоносная // Популярная механика, 9 августа 2017

Примечания 

Торпеды СССР
Торпеды подводных лодок
Торпеды калибра 533 мм